

Zemljopis 
 Kalifornija (eng. California), savezna država SAD-a
 Kalifornijska republika (eng California Republic), neovisna država nastala 1846. i nestala iste gorime u Meksičko-američkom ratu
 Baja California (poluotok) (Donja Kalifornija), poluotok u Meksiku:
 Baja California, (Baha Kalifornija) meksička savezna država, na sjevernom dijelu poluotoka
 Baja California Sur, meksička savezna država, na južnom dijelu poluotoka
 Kalifornijski zaljev

Gradovi 
SAD:
 California, Maryland, (pop. 9,307)
 California, Missouri, (pop. 4,005)
 California, Pennsylvania, (pop. 5,274)
 California City, Kalifornija, (pop. 8,385)
 California, Kentucky
 California, Maine
 California, Michigan
 California, Sjeverna Carolina
 California, Ohio

Kanada:
 California, New Brunswick
 Lower California, New Brunswick
 California, Lanark County, Ontario
 California, Leeds and Grenville County, Ontario
 New California, Ontario

Salvador:
 California, Usulután

Njemačka:
 Kalifornien, distrikt Schönberg (Holstein)

UK:
California, Berkshire
California, Buckinghamshire
California, Falkirk
California, Suffolk, predgrađe Ipswicha

Ostalo 

U svemiru::
 341 California, asteroid
 NGC 1499, Maglica Kalifornija, emisijska maglica u Perzeju.

Brodovi:
 T.S.S. California
 USS California
 California (nizozemski brod)

Film:
 Kalifornija (1946), film iz 1946., glumi John Farrow
 Kalifornija (1963), film iz 1963., glumi Jock Mahoney
 Kalifornija (1977), film iz 1977., režirao Michele Lupo
 Kalifornia, film ceste iz 1993., glume Brad Pitt i David Duchovny